Framing steht für: 

 Framing (Sozialwissenschaften), Einbettung von Ereignissen und Themen in Deutungsraster
 Framing, Formulierungsweise, um das Verhalten des Empfängers zu beeinflussen, siehe Framing-Effekt
 Framing, Einbettung von Frames oder Inlineframes in Webseiten, siehe Hotlinking
 Framing, Auswahl des Bildausschnitts im Film, siehe Cadrage (Film)

Siehe auch:
 Framing Hanley (US-Band)
 Framed (Begriffsklärung)